Infusão pode se referir a:
 Infusão - uma bebida feita pela imersão de uma substância aromática em água quente ou a ferver, ou, por vezes, noutros líquidos.
 Infusão - em medicina, um tratamento em que o paciente é ligado a um dispositivo que lhe introduz um líquido na corrente sanguínea.

Talvez esteja também à procura de:
 Infusion - banda australiana de dance music.

Desambiguação